Denkendorf – gmina w Niemczech, w kraju związkowym Bawaria, w rejencji Górna Bawaria, w regionie Ingolstadt, w powiecie Eichstätt. Leży na terenie Parku Natury Altmühltal, w Jurze Frankońskiej, około 20 km na wschód od Eichstätt, przy autostradzie A9.

Podział administracyjny 
Części gminy:
 Altenberg
 Bitz
 Dörndorf
 Gelbelsee
 Schönbrunn
 Zandt

Demografia

Polityka 
Wójtem gminy jest Jürgen Hauke, poprzednio urząd ten obejmował Josef Bienek, rada gminy składa się z 16 osób.

Przypisy 

Powiat Eichstätt
Gminy w Bawarii